Barbara Houwalt-Kostecka (ur. 1935) – polska malarka i poetka
 Nepomucena Kostecka (1807–1847) – polska aktorka
 Halina Kostecka-Kwiatkowska (1917-1944) – łączniczka, sanitariuszka.
 Ada Kostrz-Kostecka (ur. 1951) – polska dziennikarka i publicystka
 Joanna Sakowicz-Kostecka (ur. 1984) – polska tenisistka